Lost Dogs – gruppo musicale country statunitense
Lost Dogs – album dei Pearl Jam del 2003